Роберт Дьявол:

 Роберт II Дьявол — герцог Нормандии начала XI века.
 Роберт Дьявол (роман) — анонимный французский рыцарский роман XIII века.
 Роберт-дьявол (опера) — опера Джакомо Мейербера 1831 года.
 Роберт-дьявол — пародийная опера Уильяма Гилберта 1868 года.